

Тивунці — село, Берестейська область, Барановицький район, Жемчужненська сільська рада.
 Тивунці — село, Вітебська область, Поставський район, Воропаєвська сільська рада.